Ratanice (Czernichów)
 Ratanice (Dąbrowa Górnicza)